O Menino da Porteira — canção
O Menino da Porteira (1976) — filme brasileiro com Sérgio Reis
O Menino da Porteira (2009) — filme brasileiro com o cantor Daniel
O Menino da Porteira (álbum) — trilha sonora do filme de 2009

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música